En finance bancaire, la Muraille de Chine est un dispositif organisationnel d'une Banque de Financement et d'Investissement destiné à garantir l'étanchéité parfaite entre ses différents services quant à la circulation d'informations sensibles, notamment en vue de résoudre des situations de potentiels conflits d'intérêts.

Notes et références 

Criminalité financière